Alcalá del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá del Valle (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Alcalá del Valle (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar